

Romanzi
Strada senza ritorno (Street of No Return), romanzo scritto da David Goodis nel 1954

Cinema
Strada senza ritorno (The Small Voice), film diretto da Fergus McDonell e Burgess McDonnell (1948)
Strada senza ritorno (Street of No Return), film diretto da Samuel Fuller (1989), tratto dall'omonimo romanzo di David Goodis